Als Schlacht von Herdonia werden zwei Schlachten im Zweiten Punischen Krieg bezeichnet:

 Erste Schlacht von Herdonia 212 v. Chr.
 Zweite Schlacht von Herdonia 210 v. Chr.